II Hala balonowa – hala balonowa, wybudowana na początku XX wieku, która znajdowała się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, w sąsiedztwie Fortu XII i stadionu poligonowego. Rozebrana w 1955 roku.

Historia 
Hala dla balonów na uwięzi powstała na terenie miasteczka poligonowego Twierdzy Toruń w 1909 roku, gdy Toruń należał do Królestwa Prus. Przed I wojną światową służyło tu ok. 20 tys. żołnierzy. Była to druga tego typu budowla w Toruniu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości gospodarzem obiektu był III Batalion Aeronautyczny, a od 1921 roku Oficerska Szkoła Aeronautyczna, zaś w latach 1923–1930 wchodził on w skład I Batalionu Balonowego.

Po II wojnie światowej w 1955 roku halę rozebrano.

Zobacz też 
 Garnizon Toruń
 Turystyka w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu
Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej w Toruniu
Hale sterowcowe w Polsce
Transport lotniczy w Toruniu
Toruń